Индивидуальная гонка на 30 километров с раздельным стартом в лыжных гонках среди женщин на зимних Олимпийских играх 1998 года прошла 20 февраля. Это была заключительная дистанция для женщин на этих Играх

Олимпийская Чемпионка Игр-94 на этой дистанции Мануэла ди Чента не принимала участия в этой гонке. Чемпионка мира-97 на этой дистанции россиянка Елена Вяльбе финишировала пятой. Специалистами фаворитом рассматривалась прежде всего Олимпийская Чемпионка из Италии Стефания Бельмондо, проявившая себя отлично в эстафете (сумела поднять команду с 9-го места на третье), также бралась в расчет россиянка Лариса Лазутина, выигравшая ранее в Нагано три золота и серебро. В итоге итальянка и россиянка остались с серебром и бронзой соответственно. А опередила их неожиданно чемпионка мира среди юниоров 21-летняя Юлия Чепалова, бежавшая марафонскую дистанцию третий раз в жизни.

Ход гонки 
Сразу определились два лидера гонки-Бельмондо и Чепалова. На первых пяти километрах Бельмондо выиграла у Чепаловой 8 секунд, третьей шла Вяльбе, за ней — Лазутина, а потом — Нильсен. Затем Вяльбе резко сбавила скорость и начала проигрывать Лазутиной, тем временем Бельмондо сумела выиграть у Чепаловой ещё несколько секунд. На отметке 15 км лидировала Бельмондо, в 15 секундах за ней была Чепалова, третьей шла Лазутина (в 50 секундах), 1:03 проигрывала норвежка Элин Нильсен, и только в 1:17 шла Вяльбе. Ну а следующие 15 км стали триумфом Чепаловой — она сумела прибавить, и на финише выиграла у Бельмондо 10 секунд. Бронза досталась Ларисе Лазутиной, сумевшей оторваться от Элин Нильсен больше, чем на минуту. Великая Елена Вяльбе, 14-кратная чемпионка мира, трехкратная Олимпийская Чемпионка, в своей последней Олимпийской гонке финишировала только пятой.

Медалисты

Соревнование

Ссылки 
 Результаты гонки — FIS